Foggia (provincie), een provincie van Italië
Foggia (stad), de hoofdstad van die provincie
US Foggia, een voetbalclub